Gidlund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1072 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Gidlund

Alfons Gidlund (1909–1979), publicist inom A-pressen
Andreas Gidlund (född 1976), jazzmusiker och kompositör
Daniel Gidlund (född 1978), låtskrivare, musikproducent och artist
 Erik Gidlund (1910–1985), ingenjör
Gertrud Gidlund (1938–2011), bokförläggare
Janerik Gidlund (född 1947), statsvetare
Krister Gidlund (1943–2010), förläggare
Kristian Gidlund (1983–2013), författare, journalist och musiker
Olof Gidlund (1921–1987), trafikflygare
Per Gidlund (född 1976), fotbollstränare

Se även
 Gidlunds förlag, bokförlag i Stockholm, grundat 1968

Källor

Svenska efternamn